Austroneurorthus är ett släkte av insekter. Austroneurorthus ingår i familjen Nevrorthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nätvingar
Austroneurorthus